Iziphya är ett släkte av insekter som beskrevs av Nevsky 1929. Enligt Catalogue of Life ingår Iziphya i familjen långrörsbladlöss, men enligt Dyntaxa är tillhörigheten istället familjen borstbladlöss.

Kladogram enligt Catalogue of Life och Dyntaxa:

Källor 

Långrörsbladlöss
Iziphya